Deux navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de SMS Sachsen, d'après le nom allemand du royaume de Saxe :
le , un cuirassé à coque en fer de la classe du même nom lancé en 1877 ;
le , un cuirassé de la classe Bayern lancé en 1916 ;

Sachsen